Pardes může znamenat:

 v izraelském prostředí
 Pardes – pojem v judaismu
 Pardes Chana – Karkur – sídlo v Izraeli

 v indickém prostedí
 pardes, upravený výraz ze sanskrtského  paradeśa – cizí či nepřátelská země:
 Pardes (film) (Cizí země) – bollywoodský film z roku 1997
 Pardes (film, 1950) – bollywoodský film z roku 1950